Первомайский сельсовет () — административная единица на территории Щучинского района Гродненской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Першемайск.

История 
30 декабря 2014 года из сельсовета были исключены деревни Войниловцы, Стародворцы, Старый Двор и переданы в состав Василишковского сельсовета.

Состав 
Первомайский сельсовет включает 44 населённых пункта:

 Беньки — деревня.
 Вензовщина — деревня.
 Воробьи — деревня.
 Гайковцы — деревня.
 Глушни — деревня.
 Гонельки — деревня.
 Довбенки — деревня.
 Дудки — деревня.
 Жалабы — деревня.
 Залешаны — деревня.
 Замостяны — деревня.
 Замошье — деревня.
 Зеняпиши — деревня.
 Зуброво — деревня.
 Казацкие — деревня.
 Кудерки — деревня.
 Кулеши — деревня.
 Курпи — деревня.
 Микулишки — деревня.
 Мотыли — деревня.
 Нелюбовцы — деревня.
 Новые Поддубы — деревня.
 Першемайск — агрогородок.
 Переходы — деревня.
 Петрошишки — деревня.
 Петюлевцы — деревня.
 Плянта — деревня.
 Погорелец — деревня.
 Подгалишки — деревня.
 Полуяновцы — деревня.
 Риски — деревня.
 Романово — деревня.
 Скорбы — деревня.
 Старые Поддубы — деревня.
 Стрелки — деревня.
 Таболичи — деревня.
 Угольники — деревня.
 Ходилони — деревня.
 Шемяки — деревня.
 Шестаковцы — деревня.
 Юшковцы — деревня.

Культура 

 Кулешовская сельская библиотека-музей сельского быта в деревне Кулеши
 Историко - краеведческий музей в агрогородке Першемайск

Достопримечательность 

 Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Першемайск

Примечания

Ссылки 
 Щучинский райисполком 

Сельсоветы Щучинского района